Saint-Cloud, municipi francès al departament dels Alts del Sena, regió de l'Illa de França.
 St. Cloud (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 La Celle-Saint-Cloud, municipi francès al departament d'Yvelines, regió de l'Illa de França.
 St. Cloud (Minnesota), municipi de l'estat de Minnesota, als Estats Units.
 Saint Cloud o Clodoald (), príncep merovingi i monjo, fundador de l'abadia de Saint-Cloud; festa el 7 de setembre 
 Saint Cloud o Clodulf de Metz (segle VII), bisbe de Metz, festa el 8 de juny